Sir Thomas Troubridge (1758-1807), un officier de la Royal Navy durant les guerres de la Révolution française ;
 Sir Ernest Troubridge (1862-1926), un amiral de la Royal Navy qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 Una Troubridge (1887-1963), une sculptrice et traductrice britannique ;
  (1895-1949), un amiral de la Royal Navy lors de la Seconde Guerre mondiale .
Patronyme anglais